Andrómaco, es el nombre de varias personas de la antigüedad clásica:

Andrómaco de Aspendo, militar al servicio de los Ptolomeos
Andrómaco de Chipre, militar chipriota
Andrómaco de Tauromenio, regente de la antigua Tauroménion, en Sicilia
Andrómaco (general), general del ejército de Elis en 364 a.C.
Andrómaco (gramático), posiblemente el autor del Etymologicum Magnum
Andrómaco (hijo de Aqueo), noble de Anatolia, hijo de Aqueo
Andrómaco (médico), médico de la corte del emperador romano Nerón